Хорошая — многозначный термин.

Населённые пункты в России 
 Хорошая — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Хорошая — село в Вохомском районе Костромской области.
 Хорошая — деревня в Островском районе Псковской области.
 Хорошая — деревня в Зубцовском районе Тверской области.

Река 
 Хорошая — река в России, приток реки Тайм.

Другое 
 «Хорошая» — музыкальный альбом группы «Тайм-Аут».

См. также 
 Хороший
 Хорошее
 Хороша